Il Melex è un veicolo elettrico prodotto dall'omonima società con sede legale nella città polacca di Mielec nel Voivodato della Precarpazia.

Storia 
La produzione del Melex ebbe inizio nel 1971 nell'allora Repubblica Popolare di Polonia, naturalmente con l'evoluzione delle normative di sicurezza sempre più restrittive e severe per la circolazione, queste "automobili" subirono molteplici restyling sia in campo estetico che in quello meccanico, introducendo migliorie nel campo dell'efficienza e sicurezza e per ottenere i diritti per la messa in commercio.

Oggigiorno, la gamma dei prodotti Melex è formata da modelli con 2 o 4 posti senza o con parabrezza in grado di sviluppare una velocità massima di circa 30 km/h; fino ad alcune versioni di fascia superiore che richiedono in certi casi la patente di guida.

Fotogalleria Melex

Descrizione 
In un primo momento per via delle sue prestazioni, la vettura era in uso principalmente come golf cart lungo il campo di gioco; con il passare del tempo l'utilizzo di questi veicoli leggeri a motore elettrico o di piccola cilindrata hanno avuto una rapida diffusione in molteplici campi, perciò ora la Melex ha svariate versioni che includono:

Versione base 
Disponibile con 2 o 4 posti accompagnata da un piccolo spazio portaoggetti posto sul retrotreno.

Versione per il trasporto passeggeri 
versione con il passo più allungato utile per trasportare al massimo 8 persone.

Autocarro 
Munito di cassone ed è in grado di trasportare circa 1250 Kg di merce o materiale.

Utilizzo speciale 
Utilizzate soprattutto nel mondo dello sport come ambulanze per gli atleti infortunati in campo da gioco, e come veri e propri carri funebri per cimiteri con vaste superfici.

Utilizzo 
A causa della sua natura, il suo tipico utilizzo è quello come mezzo di locomozione nei luoghi tranquilli preferibilmente pianeggianti, oppure dove non sono richieste velocità elevate, ad esempio: parchi, cimiteri, industrie per il trasporto del personale o in casi di gite didattiche al suo interno, per qualsiasi percorso di breve distanza.

una peculiarità di Melex è quello di essere un veicolo privo di portiere. Con la carrozzeria in vetroresina fornita di dettagli in plastica o in acciaio.

per accedere al vano batterie (per i modelli elettrici) è necessario abbattere i sedili anteriori, grazie all'utilizzo di raddrizzatori nell'impianto di alimentazione è consentita una semplice e rapida ricarica.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni